Пе́рша лі́га Украї́ни з футбо́лу 2015—2016 — 25-й сезон першої ліги, який проходив з 26 липня 2015 року по 1 червня 2016 року.

Учасники 
У чемпіонаті брали участь 16 команд:

Турнірна таблиця 

|}

«Нива» виключена зі змагань згідно з рішенням КДК ФФУ від 1 квітня 2016 року, в усіх матчах, починаючи з 19-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.

Лідер за туром

Результати матчів 

«Нива» виключена зі змагань, в усіх матчах, починаючи з 19-го туру, команді зараховані технічні поразки −:+.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт Професіональної футбольної ліги
 Чемпіонат України 2015—2016. Перша ліга — Офіційний сайт ФФУ

Джерела 

Сезони першої ліги України з футболу
2015 у футболі
2016 у футболі
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті